Termenul „Burete” se poate referi la:

Burete (obiect), o ustensilă folosită pentru curățare
Ciupercă, organism eucariot din regnul Fungi, 
Spongierii ordinul Porifera, un grup de animale  nevertebrate, numite și bureți de mare, 
Buretele de șters tabla în școli se obținea din scheletul spongierilor